Montois cayaux
Crête à cayaux